Пер Арвидссон (; 27 февраля 1960) — шведский пловец, чемпион Олимпийских игр 1980 года.

Карьера 
На Олимпиаде 1976 года участвовал в эстафете 4×200 метров вольным стилем и в заплывах на 100 и 200 метров баттерфляем. На следующих Играх выиграл золото в плавании на 100 метров баттерфляем, опередив восточногерманца  Рогера Питтеля и испанца Давида Лопеса-Суберо. На дистанции 200 метров в финале занял 7-е место.

В 1978 году на чемпионате мира выиграл бронзовую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем.

Примечания 

Пловцы Швеции
Пловцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Олимпийские чемпионы по плаванию
Олимпийские чемпионы от Швеции